«Золотое яблоко» — российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии.

По состоянию на май 2021 года занимает второе место по товарообороту в своём сегменте. Главный офис расположен в Екатеринбурге.

История 
Основатели сети — одноклассники Иван Кузовлев и Максим Паняк. В 1996 году открылся первый магазин площадью 40 м² на улице Малышева, 83 в Екатеринбурге. Первый магазин в формате парфюмерного супермаркета был открыт в 2004 году.

Первый магазин в Москве «Золотое яблоко» открыт в 2017 году, в Санкт-Петербурге — в 2019 году. На апрель 2022 года в сети работает 31 магазин в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Хабаровске, Иркутске, Саратове и Самаре, Краснодаре, а также интернет-магазин в Белоруссии. 9 июля 2021 состоялось открытие первого розничного магазина за пределами России — в Минске, а 20 марта 2022 года — в Алма-Ате. Средняя площадь супермаркетов в России — 1500 м². В декабре 2021 года компания планирует открыть флагманский магазин площадью 2500 м² в ТЦ «Неглинная Галерея» в ЦАО Москвы.

AppleBox 
В Москве компания развивает формат магазинов под брендом AppleBox. Их площадь составляет 300—500 м² против 1500 м² у оригинального формата. Первый магазин AppleBox открыт в декабре 2019 года. Второй открылся в октябре 2020-го. Формат AppleBox работает в спальных районах Москвы, и займёт помещения в бывших кинотеатрах, переделанных в районные центры — «Ангара», «Орбита», «Будапешт» и другие.

14 мая 2022 года открылся первый AppleBox за пределами Москвы. Он открылся в Новосибирске в ТРЦ Галерея Новосибирск.

Интернет-магазин 
В 2018 году компания открыла интернет-магазин. Осенью 2020 года функциональность интернет-магазина появилась в мобильном приложении «Золотого яблока». В интернет-магазине представлено более 60 тысяч товаров от 1 500 брендов, среди которых 84 эксклюзивных бренда и бренды с узкой дистрибуцией. В 2022 году в онлайн-магазине «Золотого яблока» появились непрофильные категории — детская одежда, роботы-пылесосы и товары для животных.

Flacon 
«Золотое яблоко» владеет журналом и интернет-изданием Flacon, посвящённого индустрии красоты и косметическим новинкам. В 2018 году издателем журнала стала бывший главный редактор российских Vogue и Interview Алёна Долецкая.

Деятельность 
Генеральный директор с 2015 года — Анна Кошкина.

В 2019 году выручка сети составила 16,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила чуть более 124 млн рублей. По итогам 2020 года выручка «Золотого яблока» выросла в полтора раза и достигла 22,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 216,8 млн рублей. Консолидированная выручка компании в 2021 году, по собственным данным, составила 48 млрд рублей. Кратно обходит конкурентов по выручке с 1 квадратного метра.

На конец 2021 года доля онлайн-продаж составляет 30 % от общей выручки компании. На конец 2022 компания ожидает увеличить долю онлайн-продаж до 36-40 %.

На 2020 год в «Золотом яблоке» работает 2500 человек, из них в офисе — около 300. На май 2022 году в компании работает более 6300 сотрудников.

Примечания

Ссылки 
 

Торговые сети России
Компании розничной торговли России
Ретейлеры парфюмерии и косметики
Компании Екатеринбурга